Junghenn ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Junghenn, deutscher Leichtathlet
 Emil Junghenn (Politiker) (1850–1911), deutscher Kaufmann und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Hugo D. Junghenn, US-amerikanischer Mathematiker